Судники — топоним.

Белоруссия 
 Витебская область
 Судники — деревня, Тетерковский сельсовет Браславского района
 Судники — деревня, Мазоловский сельсовет Витебского района
 Судники — хутор, Повятский сельсовет Миорского района
 Судники — деревня, Борздовский сельсовет Оршанского района
 Минская область
 Судники — деревня, Ильянский сельсовет Вилейского района
 Судники — деревня, Ивенецкий сельсовет Воложинского района
 Судники — деревня, Слободской сельсовет Мядельского района
 Судники — деревня, Старосверженский сельсовет Столбцовского района
 Судники — деревня, Миколаевщинский сельсовет Столбцовского района

Россия 
 Судники — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Примечания